Die Divizia A 1973/74 war die 36. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 12. August 1973 und endete am 19. Juni 1974. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erstmals Universitatea Craiova.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Universitatea Craiova – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1974/75
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1974/75
 3. – Steagul roșu Brașov – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1974/75
 Jiul Petroșani – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1974/75

Absteiger in die Divizia B 
Rapid Bukarest, SC Bacău, Petrolul Ploiești

Aufsteiger in die Divizia A 
FC Galați, Chimia Râmnicu Vâlcea, Olimpia Satu Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1973/74 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1973/74 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74
Liga-1-Saison